Kavala può riferirsi a:

Kavala – città della Grecia nella periferia della Macedonia Orientale e Tracia
Kavala – prefettura della Grecia soppressa a partire dal gennaio 2011
Kavala – unità periferica della Grecia comprendente parte del territorio della vecchia prefettura
Osman Kavala – filantropo turco